Лиственница:

 Лиственница — род древесных растений семейства Сосновые.
 Лиственница — древесина различных видов деревьев рода Лиственница
 Лиственница — река в России, протекает в Республике Коми.

См. также